Вейк-ан-Зеє 2017 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходив 13-29 січня 2017 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди). У програмі фестивалю — два кругових турніри. У головному турнірі 21-ї категорії («Група А») беруть участь 14 шахістів (у тому числі Павло Ельянов), в турнірі 15-ї категорії («Група В») також 14 шахістів.

Група А 
 Категорія: 21-ша (середній рейтинг: 2751,1)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2017 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Група В 
 Категорія: 15-та (середній рейтинг: 2592,7)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2017 року

Турнірна таблиця (Група В)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Партії турніру в онлайн на chessdom.com  
 Партії турніру в онлайн на chessbomb.com  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум на chesspro.ru  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2017
2017 у нідерландському спорті
Січень 2017